Ендовский — ойконим.

Волгоградская область
 Ендовский — хутор в Алексеевском районе
 Ендовский — хутор в Кумылженском районе
 Ендовский — хутор в Серафимовичском районе